Nobuhiro Takeda (1965), Japans voetballer
 Nobuhiro Takeda (1967), Japans voetballer